Les  forment un sous-ordre éteint et fossile de « reptiles » d'eau douce de l'ordre des Choristodera. Ils ont vécu du Crétacé inférieur jusqu'au Paléocène dans l'hémisphère nord, en Europe, en Amérique du nord et en Asie.

Description 

L'animal a une morphologie externe qui rappelle celle de certains crocodiles comme les gavials actuels, caractérisée, entre autres, par un long museau étroit et un cou court. Ceci est le résultat d'une évolution convergente entre ces deux groupes, qui ne sont pas directement apparentés mais qui ont acquis une morphologie semblable par adaptation à un environnement identique.

L'arrière de leur crâne est considérablement élargi, offrant une vaste surface d'insertion à de puissants muscles masticateurs, tandis que les mâchoires sont étroites et effilées, garnies de nombreuses petites dents pointues parfaitement adaptées à un régime alimentaire piscivore. L'ensemble donne un aspect cordiforme (en forme de cœur) au crâne de l'animal. Leurs membres sont particulièrement courts et trapus. Comme les crocodiles, ils se déplaçaient grâce aux ondulations de leur corps et de leur queue allongée. 

Les Neochoristodera sont le plus grand des Choristodera. Leur longueur varie entre 2 et  dont 30 à  pour le crâne. Les plus grands, et les plus célèbres, sont les genres Simoedosaurus et Champsosaurus.

Classification

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Sous-ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Archosauromorphe préhistorique (nom scientifique)
Sauropside du Paléocène
Sauropside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1993